Florencja – miasto we Włoszech.
 Florencja – imię żeńskie.

Miejscowości w Polsce:
 Florencja – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo.
 Florencja – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża.
 Florencja – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo.
 Florencja – dawna miejscowość, położona koło Rzepina

Zobacz też 
 Florencia – miasto w Ameryce Południowej.